Municípios
 Lajeado (Rio Grande do Sul) — município do Rio Grande do Sul
 Lajeado (Tocantins) — município do Tocantins
 Lajeado Novo — município do Maranhão
 Lajeado Grande — município de Santa Catarina
 Lajeado do Bugre — município do Rio Grande do Sul
 Dois Lajeados — município do Rio Grande do Sul
 Chapadão do Lageado — município de Santa Catarina

Distritos e bairros
 Lajeado (distrito de São Paulo) — distrito de São Paulo, São Paulo
 Lageado (Porto Alegre) — bairro de Porto Alegre, Rio Grande do Sul
 Lajeado Cerne — distrito de Santo Ângelo, Rio Grande do Sul
 Lajeado Micuim — distrito de Santo Ângelo, Rio Grande do Sul.
 Lajeado Grande (São Francisco de Paula) — distrito do município de São Francisco de Paula, no Rio Grande do Sul 

Rios
 Rio Lajeado — rio do Paraná
 Rio Lajeado Grande dos Índios — rio do Paraná

Desambiguações de topônimos